«Аладди́н и коро́ль разбо́йников» () — американский полнометражный мультипликационный фильм 1996 года, предназначенный для домашнего видео, и триквел к мультфильму «Аладдин» (1992).

Сюжет 
Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин. Но сначала главному герою придётся остановить легендарную шайку 40 разбойников: ведь они хотят похитить свадебный подарок — всевидящего Оракула, с помощью которого злодеи собираются отыскать и прибрать к своим рукам все сокровища мира. Аладдину приходится столкнуться с самим королём разбойников. Свадьба оказывается сорванной, но разбойники уходят ни с чем.

Однако из разговора с Оракулом Аладдин узнаёт, что его отец, которого юноша никогда не знал, жив и находится среди разбойников. Аладдин вместе со своими друзьями отправляется по их следу, чтобы узнать правду. Ему предстоит лицом к лицу сразиться с самым сильным из разбойников — Салуком, найти своего отца Касима и вместе с ним отправиться на поиски таинственной Руки Мидаса.

Роли озвучивали

Саундтрек 

Официальный альбом поступил в продажу 24 сентября 1996 года. Треки 8-10 — песни из мультфильма «Возвращение Джафара».

 «There’s a Party Here In Agrabah, Part 1» — Gilbert Gottfried, Merwin Foard & Robin Williams (2:12)
 «There’s a Party Here In Agrabah, Part 2» — Brad Kane, Gilbert Gottfried, Liz Callaway, Merwin Foard & Robin Williams (1:31)
 «Welcome To The Forty Thieves» — Carl Johnson & Mark Watters (1:50)
 «Out Of Thin Air» — Brad Kane & Liz Callaway (2:14)
 «Are You In Or Out?» — Джесс Харнелл (2:35)
 «Father & Son» — Brad Kane, Merwin Foard & Robin Williams (2:08)
 «Arabian Nights (Reprise)» — Bruce Adler (0:47)
 «Forget About Love» — Brad Kane, Gilbert Gottfried & Liz Callaway (2:55)
 «You’re Only Second Rate» — Jonathan Freeman (2:05)
 «I’m Looking Out For Me» — Gilbert Gottfried (1:53)
 «Wedding» / «Attack Of The Forty Thieves» — Carl Johnson & Mark Watters (6:40)
 «The Oracle» — Carl Johnson & Mark Watters (2:11)
 «Magic Carpet» / «Parting The Seas» — Carl Johnson & Mark Watters (2:23)
 «Genie & Jasmine» / «Cassim Leaves» — Carl Johnson & Mark Watters (1:49)
 «Alley Talk» / «Guards Chase Aladdin» — Carl Johnson & Mark Watters (2:31)
 «Dark Mountain» / «The Challenge» — Carl Johnson & Mark Watters (2:30)
 «Aladdin & Cassim Escape» — Carl Johnson & Mark Watters (2:38)
 «The Hand Of Midas» — Carl Johnson & Mark Watters (2:07)
 «Aladdin & The King Of Thieves End Credits» — Carl Johnson & Mark Watters (1:03)

Критика 
Мультфильм получил рейтинг 33 % на сайте Rotten Tomatoes.

Примечания

Ссылки 
 

Аладдин (Дисней)
Лауреаты премии «Энни»
Фильмы о ворах
Побег из тюрьмы в искусстве
Фильмы-триквелы
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Музыкальные мультфильмы США
Мультфильмы в жанре фэнтези
Рисованные мультфильмы США 1996 года
Мультфильмы Тэда Стоунса
Сиквелы Ренессанса Диснея
Полнометражные мультфильмы Австралии
Фильмы Австралии 1996 года
Полнометражные мультфильмы Японии
Фильмы Японии 1996 года